A Lyke-Wake Song – wiersz angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w gazecie Daily Alta California 28 kwietnia 1889, a następnie w tomiku Poems and Ballads. Third Series, wydanym w Londynie w 1889 roku przez spółkę wydawniczą Chatto & Windus. Utwór stanowi nawiązanie do dawnego wiersza The Lyke-Wake Dirge. Użyty w tytule wyraz lyke oznacza martwe ciało, a słowo wake czuwanie przy zmarłym. Wiersz składa się z ośmiu dystychów.

Fair of face, full of pride,
Sit ye down by a dead man's side.

Ye sang songs a' the day:
Sit down at night in the red worm's way.

Proud ye were a' day long:
Ye'll be but lean at evensong.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1889